Regno Unito
 Colchester – città dell'Essex
 Colchester – borough dell'Essex
 Stati Uniti d'America
 Colchester – città della Contea di New London, Connecticut
 Colchester – città della Contea di McDonough, Illinois
 Colchester – città della Contea di Delaware, New York
 Colchester – città della Contea di Chittenden, Vermont